Istituti di Santa Maria in Aquiro di Roma
Istituto di scienze militari aeronautiche di Firenze